Појам Јудита од Баварске може да се односи на:
 Јудита од Баварске (805–843), супруга Луја Побожног
 Јудита од Баварске, војвоткиња Баварске
 Јудита од Баварске, војвоткиња Швабије